Koller Ferenc (kb. 1667–1750) jogtudós, szerzetes, a Nagyszombati egyetem tanára
Koller Ferenc (1653–1705) jezsuita szerzetes Pécsett
Koller Ferenc (1720–1780?) főispán, valóságos belső titkos tanácsos